Amerikai Egyesült Államok
Valley View (Kentucky)
Valley View (Ohio)
Valley View (Schuylkill megye, Pennsylvania)
Valley View (York megye, Pennsylvania)
Valley View (Texas)